Superliga 1997-98 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1997-98;
 La Superliga de Eslovaquia 1997-98.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1997-98;
 La Superliga femenina de España 1997-98.